Eliteserien 2002/03 steht für:

 Eliteserien (Norwegen) 2002/03, Saison der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse

Siehe auch:
 Elitserien 2002/03